Съкращението ПГ може да се отнася за:
 професионална гимназия – вид средно професионално училище в България днес
 политехническа гимназия – вид средно общообразователно училище в България в миналото
 парламентарна група
 партийна група – звено на партийна организация
 промишлена група – вид корпоративна група